Братолю́бовка () — село в Долинском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 1992 года составляло 2567 человек. Почтовый индекс — 28512. Телефонный код — 5234. Занимает площадь 3,245 км². Код КОАТУУ — 3521980801.

Местный совет 
28512, Кировоградская обл., Долинский р-н, с. Братолюбовка

Примечания

Ссылки 
 Братолюбовка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Долинского района (Кировоградская область)